Иван Сомов:
 Сомов, Иван Алексеевич (1912—1982) — металлург, Герой Социалистического Труда.
 Сомов, Иван Константинович (1921—2011) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии лейтенант.